Jernit er en stedbetegnelse i Hammel sogn, der dækker over to forskellige lokaliteter:
 Jernit (landsby) – tidligere landsby, nedlagt 1558, der lå hvor Frijsenborg ligger i dag.
 Jernit (avlsgård) – afbyggergård under Frijsenborg Gods oprettet 1835 og opkaldt efter den forsvundne landsby.